Tatar může být:
 člen turkického národa zvaného Tataři
 tatar – v lašském nářečí pomlázka

příjmení osob
 Július Tatár (1898–1987) – slovenský filatelista, podnikatel, fotograf a entomolog
 Nur Tatarová (* 1992) – turecká reprezentantka v taekwondu
 Stanisław Tatar (1896–1980) – podporučík dělostřelectva Armády Ruské říše, generál Armády 2. Polské republiky
 Tomáš Tatar (* 1990) – slovenský hokejista

Související články 
 Tatarka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení